Gheorghe Oprea este numele mai multor persoane de origine română sau moldovenească. Se poate referi la unul din următorii:
 Gheorghe Oprea, folclorist român și profesor în Conservatorul din București
 Gheorghe Oprea, pictor și profesor de pictură din Republica Moldova
 Gheorghe Oprea, membru al Partidului Comunist Român

Vezi și  
 George Oprea (dezambiguizare)